Az 1996. évi nyári olimpiai játékok női teniszversenyét az amerikai Lindsay Davenport nyerte a spanyol Arantxa Sánchez Vicario és a cseh Jana Novotná előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)
  Conchita Martínez (Negyeddöntős)
  Arantxa Sánchez Vicario (Döntős)
  Iva Majoli (Negyeddöntős)
  Anke Huber (Harmadik kör)
  Jana Novotná (Elődöntős)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Date Kimiko (Negyeddöntős)

<ol start="9">
  Lindsay Davenport (Bajnok)
  Magdalena Maleeva (Harmadik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Harmadik kör)
  Mary Pierce (Második kör)
  Gabriela Sabatini (Harmadik kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Martina Hingis (Második kör)
  Karina Habšudová (Harmadik kör)

Döntők

Források 
 Eredmények 

N1